Il existe dans le monde différentes routes A10 :
  Route britannique A10, reliant Londres à King's Lynn
  Route lettone A10, reliant Riga à Ventspils
  Route lituanienne A10, reliant Panevėžys à la frontière lettone

Voir aussi